André Leon Talley (1948-2022), journaliste de mode américain ;
 Carey Talley (1976-), joueur de foot US américain ;
  (1947-), guitariste, chanteur et compositeur américain (The Box Tops) ;
 Jake Talley, un personnage de fiction de la série télévisée Supernatural ;
 Jeralean Talley (1899-), supercentenaire américaine, doyenne de l'humanité à l'âge de 115 ans ;
 Jill Talley (1962-), actrice américaine ;
 Marcia Talley (1943-), romancière américaine ;
  (1946-), chanteuse américaine (The Ronettes) ;
 Ronald Talley (1986), joueur de foot US américain ;
 Steve Talley (1981-), acteur américain.